Klinttjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Klinttjärnen (Hjulsjö socken, Västmanland), sjö i Hällefors kommun,  (11,4 ha)
Klinttjärnen (Ramsbergs socken, Västmanland), sjö i Lindesbergs kommun, 
Klinttjärnet, sjö i Torsby kommun, 
Klinttjärnen, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (2,7 ha)
Klinttjärnen (Norsjö socken, Västerbotten), sjö i Norsjö kommun,  (3,69 ha)
Klinttjärnen (Skellefteå socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (9,91 ha)
Klinttjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 733452-174727), sjö i Bodens kommun, 
Klinttjärnarna (Edefors socken, Norrbotten, 733896-173858), sjö i Bodens kommun, 
Klinttjärnen (Edefors socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Klinttjärnen (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (7,57 ha)
Klinttjärnen (Överluleå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun, 
Klinttjärnen, Lappland, sjö i Lycksele kommun,  (30,6 ha)

Se även
Klintatjärnarna, sjö i Ovanåkers kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn